Die DFS Classic 2008 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Juni 2008 statt.

Im Einzel gewann Kateryna Bondarenko gegen Yanina Wickmayer mit 7:67, 3:6 und 7:64. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit  gegen Séverine Beltrame / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Birmingham